Deze hits werden in 2021 538 Favourite op Radio 538.

538 Groep
Muziek in 2021
538 Favourites in 2021